Багышково — деревня в Артинском городском округе Свердловской области. Входит в состав Малотавринского сельского совета.

География 
Населённый пункт расположен на правом берегу реки Ока в 38 км на юго-юго-запад от посёлка городского типа Арти — административного центра района. Расстояние до Екатеринбурга — 167 километров.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Деревня разделена на пять улиц: Александрова, Луговая, Николаева, Пионерская, Советская.

Известные уроженцы 
 Пегашева Анна Ивановна (1925—2008) — Герой Социалистического Труда (1971), звеньевая по выращиванию кормовых культур в совхозе «Дружба» Артинского района.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Артинского городского округа

Населённые пункты Артинского городского округа